Натуральне число 1117
 1117 рік до нашої ери
 1117 рік нашої ери